Dieter Schnabel ist der Name folgender Personen:
* Dieter Schnabel (Rechtsanwalt) (* 1935), deutscher Rechtsanwalt und Kulturjournalist
 Dieter Schnabel (Unternehmer) (* 1946), deutscher Unternehmer und Alleineigentümer der Helm AG

Siehe auch:
 Dietrich Schnabel (* 1968), deutscher Dirigent und Komponist